DMC kan syfta på:

 DMC – en tidigare amerikansk biltillverkare med säte i Detroit, Michigan, se DeLorean
 DMC – ett datorspel, se en amerikansk biltillverkare med säte i Detroit, Michigan
 DMX – en stadsdel i Dubai, se Dubai Media City
 DMC – en ester av kolsyra och metanol, se dimetylkarbonat

Se även
 D.M.C. – en amerikansk musiker, se Darryl McDaniels